Blue;s () — восьмой мини-альбом южнокорейской гёрл-группы MAMAMOO. Он был выпущен лейблом Rainbow Bridge World 29 ноября 2018 года и был распространен компанией LOEN Entertainment. Альбом состоит из шести синглов, в том числе ведущего сингла «Wind Flower». Это третий альбом из проекта 4 Seasons, 4 Colors.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Ежемесячные чарты

Годовой итоговый чарт

Синглы 
«Wind Flower»

Примечания 

Мини-альбомы в стиле k-pop